Der Name Chatschen (Endbetonung, , , ) steht für:
 Chatschintschaj (, , ), rechter Nebenfluss der Kura in Aserbaidschan und in der Republik Bergkarabach
 Fürstentum Chatschen (), mittelalterliches armenisches Fürstentum in Bergkarabach
 Chatschen (Bergkarabach) (), bis 1992 Sejidschen (Seyidshen, Сейидшен, Seyidişen), seitdem armenisch Chatschen und offiziell aserbaidschanisch Seyidbəyli, Ort in Bergkarabach
 FC Chatschen, Fußballclub in Bergkarabach, aus der Region Schahumjan